

Топоніми 
Каваґуті (Сайтама)
Озеро Каваґуті

Персоналії 
Каваґуті — японське прізвище.